Spizyn ist der Name von:

Alexander Andrejewitsch Spizyn (1858–1931), russischer Archäologe
Waleri Anatoljewitsch Spizyn (* 1965), russischer Geher
Wiktor Iwanowitsch Spizyn (1902–1988), russischer Chemiker